ЭРЗ — электровозоремонтный завод, то есть завод ремонтирующий электровозы
 Екатеринбургский электровозоремонтный завод — завод в городе Екатеринбурге.
 Запорожский электровозоремонтный завод — завод в городе Запорожье (Украина).
 Новосибирский электровозоремонтный завод — завод в городе Новосибирске.
 Ростовский электровозоремонтный завод — завод в городе Ростове-на-Дону.
 Челябинский электровозоремонтный завод — завод в городе Челябинске.
 Ярославский электровозоремонтный завод — завод в городе Ярославле.

См. также:
ЛВРЗ, ВРЗ, ТРЗ, ЛРЗ